Milun steht für:

 Milun (Lai), ein Lai von Marie de France

Milun ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Milun (* 1996), kroatischer Boxer